Турнир по хоккею на траве среди мужчин на Играх Содружества 2002, прошедших в Манчестере, Англия, стал 2-м розыгрышем соревнований по хоккею на траве среди мужских сборных команд на Играх Содружества. Соревнования проходили на стадионе «Belle Vue Hockey Centre» с 27 июля по 4 августа 2002.

Чемпионом стала сборная Австралии (во 2-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Новой Зеландии со счётом 5:2. Бронзовым призёром стала сборная Пакистана, победившая в матче за 3-е место сборную ЮАР со счётом 10:2.

Формат соревнований 
На первом этапе команды разбивались на 2 группы по 4 команды в каждой группе и играли между собой по круговой системе в один круг (начисление очков: за победу — 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков). Затем следовал второй этап соревнований, где команды играли по системе плей-офф. Команды, занявшие в группах 4-е место, играли между собой за 7-е место. Команды, занявшие в каждой группе 1-е место, выходили напрямую в полуфиналы; команды, занявшие 2-е или 3-е место, играли с командой из другой группы в четвертьфинале (2-е место в группе А — с 3-м местом в группе B, а 3-е место в группе A — со 2-м местом в группе B); победители четвертьфиналов выходили в полуфиналы, проигравшие играли между собой за 5-е место. Победители полуфиналов разыгрывали в финале 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играли между собой в матче за 3-е место.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC±00:00

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы
  Проходят в четвертьфиналы

Группа B 
 
  Проходят в полуфиналы
  Проходят в четвертьфиналы

Плей-офф 
Матч за 7-8 места

Матч за 5-6 места(команд, проигравших в четвертьфиналах)

Итоговая таблица

См. также 
 Хоккей на траве на Играх Содружества 2002 (женщины)
 Хоккей на траве на Играх Содружества 2002

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве | Официальный сайт Игр Содружества 2002
 Field Hockey Canada - 2002 Commonwealth Games
 Страница о хоккее на траве (мужской турнир) на Играх Содружества 2002 на сайте todor66.com